Erste Klasse (1911/1912) była 1. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł zdobyła drużyna Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa 

Uwaga:
 1 - Wyniki klubu Viktoria Wiedeń zostały anulowane, ponieważ klub po 4 kolejkach połączył się z Vienna Cricket&FC.

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1911 w piłce nożnej
1912 w piłce nożnej
1911 w Austrii
1912 w Austrii